EPR peut signifier :

Organismes, mouvements et institutions 
 Église presbytérienne au Rwanda ;

Équipe provinciale de reconstruction, une mission des forces canadiennes en Afghanistan ;
 Établissement public régional, en droit administratif français, un type d'établissement créé en 1972 sous la forme de circonscriptions d'action régionale ;
 Evancic Perrault Robertson, un cabinet canadien de comptables professionnels agréés ;
 , un groupe insurgé mexicain apparu le , un an après le massacre d'Aguas Blancas ;

Sciences et techniques 
 Einstein-Podolsky-Rosen, du nom des trois auteurs d'un article de 1935, où est exposé le paradoxe EPR, une expérience de pensée dont le but premier était de réfuter l'interprétation de Copenhague de la physique quantique ;
 Electron paramagnetic resonance (en français, résonance paramagnétique électronique) ;
  (en français, dossier médical électronique) ;
 , un isolant pour câbles électriques ;
 , initialement , est un réacteur nucléaire à eau pressurisée de troisième génération.
 État pauci-relationnel